Neoguri, que significa cão guaxinim em coreano, foi usada para nomear dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Note que a variante Noguri, transliteração errônea, também foi usada.

Tempestade tropical Noguri (2002) - considerado tempestade tropical pela AMJ e um tufão equivalente a um furacão de categoria 2 pelo JTWC. Afetou Taiwan, Filipinas e Japão.
Tufão Neoguri (2008) - tufão equivalente a um furacão de categoria 2 que afetou as Filipinas e o sul da China, causando 3 fatalidades.

Desambiguação